Антон Людвіг Зомбарт (1816–1898), німецький геодезист, власник маєтку та політик.
 Елізабет Зомбарт (нар. 1958), французька піаністка і музикант
 Якоб Зомбарт (1719–1762), німецький політик
 Ніколаус Зомбарт (1923–2008), німецький культуролог і письменник
 Вернер Зомбарт (1863–1941), німецький соціолог і економіст